Ricksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ricksjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (6,79 ha)
Ricksjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (1,63 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn